Antonia Major (39 př. n. l. – 25) se narodila jako dcera triumvira Marka Antonia a Octavie Minor, sestry prvního římského císaře Augusta.

Antonia se narodila v řeckých Athénách, poté v roce 36 př. n. l. odjela s matkou a sourozenci do Říma. Vychovávala ji matka, strýc Augustus a teta Livia Drusilla. Podle Cassia Dea bylo jí i její sestře Antonii Minor dovoleno po otcově smrti užívat jeho statky v Římě. Přestože je o ní známo málo, měla Antonia vysoké postavení.

Manželství a potomci 
Kolem roku 22 př. n. l. se Antonia provdala za konzula Lucia Domitia Ahenobarba. Měli spolu tři děti:

 Domitia Lepida Major
 Gnaeus Domitius Ahenobarbus
 Domitia Lepida Minor

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Julsko-klaudijská dynastie
Starověcí Římané
Úmrtí v 1. století
Ženy